Fale - uma ilha em Tuvalu
Fale - flexão do verbo falar
FALE - Faculdade de Letras da PUCRS
Ou ainda:
Anatólio Falé

Desambiguação